Manunggal Jaya (Rambang Dangku), een plaats in Indonesië
Manunggal Jaya (Ipuh), een plaats in Indonesië
Manunggal Jaya (Pulau Burung), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing